17-й чемпионат Украины по баскетболу завершился пятой победой мариупольского «Азовмаша» в суперлиге. Этот сезон предшествовал расколу в украинском баскетболе. В сезоне принимали участие 12 команд.

Участники

Чемпионат

Турнирная таблица 
Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф 
По итогам регулярного сезона, 8 лучших команд вышли в серию плей-офф.

Матч за 3 место

Химик — Политехника-Галичина

Финал

Киев — Азовмаш

Матч звёзд

Ссылки 
 Сайт федерации баскетбола Украины 
 Сайт суперлиги

Примечания 

Баскетбол на Украине
Национальные баскетбольные чемпионаты
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе